Eberstall ist der Ortsname von

 Eberstall (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Eberstall (Jettingen-Scheppach), Ortsteil des Marktes Jettingen-Scheppach, Landkreis Günzburg, Bayern